USS Bremerton je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bremerton (CA-130)
 USS Bremerton (SSN-698)

Bremerton